«На склоне лет» () — телефильм.

Сюжет 

Старая негритянка Эльвира Бакус стала владелицей большого участка земли. Она получила его от своего давнишнего работодателя и тайного отца двух её детей, солидного южанина. Обнаружив на участке нефть, семья южанина попыталась отобрать землю назад, уничтожив акт и отрицая сам факт его существования. На помощь Эльвире приходит поверенный Вилли Крофт.

В ролях 

 Бетт Дейвис
 Скотт Гленн
 Джейми Ли Кёртис
 Джон Рэндольф — Огастас Томпкинс

Ссылки 

Фильмы США 1986 года
Фильмы-драмы США
Фильмы HBO Films
Телефильмы 1986 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке